Het ATP-toernooi van Acapulco 2002 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 25 februari tot en met 3 maart 2002. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Fairmont Acapulco Princess hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco